Taktika (z řec. taktiké techné, umění seřadit vojsko) se používá ve vícero souvislostech:
Vojenská taktika
Šachová taktika

Související články 
 strategie

Externí odkazy